Антониу Пинту (род. 1967) — бразильский кинокомпозитор.
 Антониу Пинту (род. 1966) — португальский бегун-марафонец.